
Die 50.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1999 in Poprad, Slowakei, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1999
Radsportveranstaltung 1999
Radsportwettbewerb in der Slowakei
Sportveranstaltung in Poprad